«Раммі» () — група ігор зі збіганням карток, які відомі подібним геймплеєм, заснованим на збіганні карт однакового рангу чи послідовності однакової масті. Основна мета в будь-якій грі з серії раммі полягає в тому, щоб створити об’єднання, які можуть складатися з сетів (три чи чотири карти одного рангу) або серій (три або більше послідовних карт однієї масті) і бути першим, хто позбудеться карт на руці , або набрати більше очок, ніж опоненти.

Походження 
Існує дві поширені теорії про походження Раммі, які приписують його походження або в Мексиці, або в Китаї в дев'ятнадцятому столітті. Перша полягає в тому, що гра виникла в Мексиці приблизно в 1890-х роках на основі гри, описаній як Конкуен у книзі Р. Ф. Фостера «Foster's Complete Hoyle», у яку грали іспанською колодою з 40 карт і мали механіку злиття. Друга каже, що Раммі виникло в Азії, як результат варіанту Маджонг під назвою Кун Пай(Kun P'ai), який був вестернізований як Кханху(Khanhoo) В. Г. Вілкінсоном у 1891 році.

Дослідник ігор Девід Парлетт поєднує ці дві теорії та припускає, що мексиканська гра Конкіан є предком усіх ігор у рамі, і що Конкіан є еквівалентом китайської гри Кханху. Принцип «Раммі» — витягування та скидання карт з метою створення об’єднання — з’являється в китайських карткових іграх принаймні на початку 19 століття, а можливо, ще у 18 столітті.

Варіації Раммі, такі як Джин і Канаста, стали популярними у двадцятому столітті. Ігри в серії Раммі популярні в Індії, і цілком імовірно, що індійський раммі є продовженням джин-раммі та 500 rum, які походять із Сполучених Штатів.

Існує кілька теорій походження назви «раммі». Деякі приписують це британському сленговому слову rum, що означає дивний, чудернацький або незвичний. Інші кажуть, що походження криється в грі Rum Poker або популярному однойменному алкогольному напої.

Загальні риси гри

Роздача 
Залежно від варіації гри, кожен гравець отримує певну кількість карт із стандартної колоди з 52 карт, кількох колод або спеціальної колоди карт, яка використовується для специфічних ігор. Нероздані карти поміщаються в стопку лицьовою стороною вниз посередині, яка називається запасом. У більшості варіантів одна карта перевертається лицем догори поруч із запасом, де гравці скидають або прокидають карти, називається стос скиду. У 10-ти картковому Раммі, у яку часто грають двоє, три або чотири гравці, кожен гравець отримує десять карток. У іграх Раммі з п'ятьма гравцями кожному гравцеві дається по шість карток. У 500 Раммі кожному гравцеві дається сім карток. В індійському Раммі кожному гравцеві роздається 13 карток.

Об'єднання 
Об’єднання може бути сетом (також відомим як книга) або серією. Сет складається щонайменше з трьох карт одного рангу, наприклад 4♥ 4♦ 4♠ або K♥ К♦ К♠ К♣ . Серія складається принаймні з трьох послідовних карт однієї масті J♣ Q♣ K♣ або 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ . Дуже мало варіацій раммі допускають серії зі змішаними мастями. У деяких варіаціях раммі можуть бути дозволені інші шаблони об'єднання. У деяких варіаціях об’єднання (сети та серії) має складатися з 3 або 4 карт, тоді як інші варіації дозволяють об’єднувати більше карт за рахунок використання довших серій, наприклад: 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ або, якщо використовується кілька колод або універсальні карт, 5♦ 5♦ 5♥ 5♠ 5♠ або Q♥ Q♦ J Q♣ . Універсальні карти (наприклад, джокер) можуть використовуватися для заміщення будь-якої карти в об’єднанні. Кількість універсальних карт в об’єднанні може бути обмежена.

Гра 
Залежно від варіанту гри, гравці по черзі додають і викидають карти зі своїх рук. Існують численні та досить різні способи зробити це, хоча зазвичай це передбачає взяття карти із запасу та скидання карти до стосу скиду. У деяких варіаціях об’єднання відкриваються всім гравцям, коли вони кладуться обличчям догори на стіл, в інших варіаціях кожен гравець тримає свою руку прихованою до вікриття. Деякі варіації дозволяють зібрати всю купу скидання. Декілька варіацій дозволяють брати карти у суперників.

Відкриття 
У більшості варіацій гравець повинен покласти всі свої карти принаймні в два об’єднання (хоча йому може бути дозволено скинути одну карту в стос скиду перед відкриттям). Як тільки гравець об’єднав всі свої карти, він відкриває всю свою руку на перевірку. Усі інші гравці розкривають свої об’єднання та інші карти які не увійшли до об’єднань. Ця дія називається Відкриттям.

Підрахунок очок 
Після успішного відкриття переможець або всі гравці підраховують свою руку. У більшості варіантів пронумеровані карти мають відповідні очки, королівські карти (Валет, Дама, Король) мають одні очки, а Туз часто має інше значення. Підрахунок очок часто полягає в тому, що кожен гравець додає очки в своїх об’єднаних картах (сетах і серіях) і віднімає очки з не об’єднаних карт. Переможець також може отримати бонус за перемогу. Деякі спеціальні або складні комбінації також можуть дати додаткові бали роздачі. Гравець може мати негативний бал, якщо сума його не об’єднаних карт перевищує суму злитих. Зазвичай гра триває, доки один гравець не набере відповідну кількість балів, наприклад 1000 очок.

Базовий раммі 
Існує багато варіацій раммі, але більшість з них побудовані на загальному наборі функцій, наявних у базовій грі. Наступні правила відповідають правилам з книги David Parlett - The Penguin Book of Card Games (2008), якщо не зазначено інше.

Карти 
Використовується стандартні колоди з 52 карток : однієї колоди вистачає на двох-трьох гравців; для гри від чотирьох до семи гравців треба використовувати подвійну колоду, яка може мати два різні візерунки на зворотах карток. Крім того, чотири-шість гравців можуть грати однією колодою, але із зменшеною кількістю карт. Нещодавно вперше за багато століть були виготовлені подвійні набори із 104 карт німецької масті . Джокери є універсальними картами .

Роздача 
Перший дилер може бути обраний жеребом . Роздача та гра відбуваються за годинниковою стрілкою. Дилер добре перемішує колоду, і гравець праворуч від дилера може зробити зріз колоди . Грати можуть до семи осіб і  отримують по 10 карток, за умови, що доступно дві колоди і якщо грають четверо або більше. Роздані карти підсумовано в таблиці нижче:

Починаючи зі старшої руки, карти  роздаються за годинниковою стрілкою, лицьовою стороною донизу, одна за одною. Потім дилер перевертає наступну карту, щоб почати стос скиду, і розміщує решту колоди обличчям донизу між гравцями як запас .

Гра 
Гра починається з гравця ліворуч від дилера та продовжується за годинниковою стрілкою. У свою чергу, кожен гравець бере верхню карту з запасу або стосу скиду, а потім може виконати одну або обидві з наведених нижче дій:

 Об’єднання . Гравець, який має три карти однієї масті в сеті або серії, може об’єднати їх, виклавши ці карти на стіл обличчям догори. Якщо у вас є принаймні три карти одного рангу, їх можна об’єднати в сет . Початкові правила заявляли, що тузи можна було розігрувати лише на низькому рівні, наприклад A♠ 2♠ 3♠ . Однак зараз прийнято розглядати їх як високі або низькі, але не обидва. Наприклад, Q♠ К♠ A♠ є прийнятним, але не Q♠ К♠ А♠ 2♠. Об’єднання не є обов’язковим, і за один хід можна зробити стільки, скільки вийде.

 Викладання . Гравець також може вирішити викласти кілька карт до вже існуючого об’єднання. Це означає, що гравець може додати карти до сету або серії на столі, незалежно від того, хто його спочатку створив об’єднання.

Нарешті, після будь-яких об’єднань або викладень, гравець повинен скинути одну картку в стос скиду обличчям догори. Гравець, який взяв карту із стосу скиду, не може скинути ту саму карту яку щойно взяв, а повинен скинути іншу карту.

Якщо запас закінчився, наступний гравець може взяти з купи скидання або перевернути її, щоб створити новий запас. Стос викиду не перемішується. Після формування нового запасу витягується верхня карта, щоб сформувати нову стопку скидання. Гравець може покликати Рамі, якщо очко буде скинуто в стопку скидання. Однак вони не можуть назвати рамі, якщо карта стає очком у купі скидання.

Закінчення гри. Гравець може закінчити, скинувши останню карту, що залишилася в руці, як частину об’єднання, відкладення чи скидання.

Приклад . У Анни залишилися 7♦ 8♦ в її руці і вона тягне з колоди 9♦, таким чином утворюючи послідовність. Вона закінчує гру, поєднуючи свою послідовність і не виконуючи скид карти. Або припустимо, що у Богдан 3♣ 4♣ K♠ і він витягує 5♣, він може об’єднати 3♣ 4♣ 5♣, скинути K♠ і закінчити гру. Або якщо є серія 8♥ 9♥ 10♥ на столі, і Віолетта, яка має Q♥ на руці і бере J♥, вона може викласти свої дві карти до наявного об’єднання та закінчити гру.

Підрахунок очок 
Гравець, який закінчив гру, перемагає та набирає стільки очок, скільки є в суммі на картах інших гравців. Кожна карта з лицем(Валет, Дама, Король) оцінюється по 10, кожна картка Джокера — по 15, а нумеровані карти — за номінал. Тузи зараховуються як 1, за умови якщо їм не дозволено бути високими; в іншому випадку вони отримують 11.

Варіації 

У деяких випадках джокери використовуються як універсальні карти та можуть представляти будь-яке значення карти під час об’єднання. Їх можна використовувати в сетах або серія, але не можна замінити, коли вони вже утворили об’єднання. Джокери під час підрахунку очок не враховуються.

В інших варіаціях, таких як rummy 500 і treppenrommé, скид розміщується так, щоб було видно всі карти. На початку свого ходу гравець може взяти будь-яку карту зі стосу скиду, за умови, що він також забере всі карти, які знаходяться зверху, і остання зібрана карта розігрується негайно. Якщо гравець бере лише верхню карту, гравець повинен залишити її та скинути іншу карту зі своєї руки.

У варіації під назвою «блоковий або тайловий раммі» гравці не продовжують після проходження колоди один раз – якщо немає жодного гравця який би завершив гру, усі гравці втрачають очки за власну руку. Round the corner rummy, також відомий як continuity rummy, — це варіант, у якому туз може бути одночасно високим і низьким, щоб «замкнути» під час створення серії, як у наступній комбінації: Дама-Король-Туз-2.

Пов'язані ігри 
Існує велика кількість ігор, похідних від раммі. Хоча в Північній Америці слово «раммі» часто використовується як синоніми для «джин раммі», цей термін застосовується до великої групи ігор, включаючи канасту, маджонг і руммікуб.

На основі об’єднання 
Найпростіша форма, коли гра триває, доки не вичерпається колода або гравець не набере певної кількості очок. Різні карти (і об’єднання в деяких іграх) приносять спеціальні бали. У деяких варіантах перше об’єднання має відповідати вимозі щодо мінімальної кількості балів, або останнє об’єднання має включати скид. У деякі з них грають чотири гравці у двох командах. У більшості варіантів гравці можуть значно додавати чи навіть переставляти свої карти.

 500 Rum
 5000 Rum
 Bing rummy
 Континентальний раммі
 Cuajo
 Desmonche
 Німецький раммі
 Індійський мар'яж
 Індонезійський раммі(ремі)
 Макіавеллі
 Мар'яж
 Red three rummy
 Panguingue
 Penang rummy
 Scala 40
 Seven bridge
 Шанхайський ром
 Швидкісний раммі
 10 пені
 3 тринадцятки
 Tong-its
 Treppenrommé

На основі контракту 
У контрактному раммі гравцям або призначають конкретні цілі (відомі чи невідомі іншим гравцям), або вони самі визначають свої цілі та оголошують їх перед початком гри. Залежно від того, чи успішно вони досягли своїх цілей, гравцям нараховують додаткові бали або видаляють штрафують очки.

 Контрактний раммі
 Kalooki
 Dummy rummy
 Carioca
 Phase 10
 Ліверпульський раммі
 Zioncheck

Ігри на пролиття 
У цих іграх гравці грають до тих пір, поки не отримають мінімальну кількість очок або карток у своїй руці.

 Conquian
 Robbers' rummy

На основі Канасти 
Ці ігри зазвичай передбачають партнерство з використанням двох або більше колод із багатьма універсальними картами. Існує багато правил і обмежень щодо першого об’єднання, останнього об’єднання та брання карт з колоди. Сім або вісім видів (канаста) мають високий бал.

 Buraco
 Biriba
 Канаста
 Рука і нога
 Самба
 Mille

На основі Нок Раммі 
У цих іграх гравці зазвичай розкривають всю руку в кінці гри. У більшості варіантів гравець може подати сигнал (стук(англ.: knock) або специфічним видом скидання), що він/вона має закінчену руку. У деяких варіантах інші гравці отримують один останній хід перед розкриттям.

 Джин раммі
 Індійський раммі
 Раміно
 Tonk (Tunk)
 Віденський раммі

Варіації з незахідними картами або спеціальним обладнанням

Ігри Руммолі 
Ігри Rummoli використовують західні карти, але вимагають спеціальної дошки або модифікованого столу з різними квадратами з намальованими на них певними картами. У кожному раунді гравці кладуть жетони в квадрати. Якщо гравець кладе карту, що відповідає квадрату, він збирає в ньому жетони. Більшість версій дозволяють кільком гравцям об’єднувати серії по черзі і не використовують трійку чи четвірку карт одного значення. Деякі версії містять елементи, схожі на покер.

 Папа Іоан
 Мічиган
 Poch
 Руммолі
 Three In One
 Триполі або TRIPOLEY
 Мічиганський Раммі
 Королівський Раммі

Унікальні карти 
Деякі компанії виробляють спеціальні колоди карт, які часто включають особливі карти, яких немає в інших варіантах руммолі. Деякі варіації нагадують карткову гру Crazy Eights. Більшість із цих ігор підходять для дітей, а Safari Pals — навчальна гра.

 Phase 10
 Ruckus
 Safaru Pals

Китайські карти 
Є два різних типи китайських колод, які використовуються для ігор, схожих на раммі. Правила кожного варіанту сильно відрізняються.

 Khanhoo
 Quan dui
 Four Color Cards

Тайли 
Ці ігри зазвичай включають плитки лише трьох мастей разом із спеціальними плитками, яких немає в карткових іграх. У маджонг, гру зі складними правилами та різними системами підрахунку очок, грають у Східній Азії з численними варіаціями в різних країнах. Румікуб та інші міжнародні варіації тайлів мають правила, подібні до раммі на основі об'єднання або нок раммі.

 Маджонг
 Румікуб
 Okey
 Доміно раммі

Примітки

Посилання 

Раммі